Eichenlaub bezeichnet
 das Laub der Eichen
 ein politisches und militärisches Symbol oder eine Wappenfigur, siehe Eichenlaub
 ein rechtsextremes Liedermacher-Duo, siehe Eichenlaub (Band)

Eichenlaub ist der Familienname folgender Personen: 
 Helmut Eichenlaub (* 1955), deutscher Politiker (CDU) und Landrat
 Markus Eichenlaub (* 1970), deutscher Organist
 Otto Eichenlaub (1898–1954), deutscher Journalist und Politiker (CDU)
 Rosi Eichenlaub (* 1958), deutsche Fußballnationalspielerin
 Valentin Eichenlaub (1882–1958), deutscher Gewerkschafter, Verwaltungsbeamter und Politiker (Zentrum), MdL Baden

Eichenlaub ist außerdem:
 eine seit 1928 existierende Marke für Solinger Messer und Bestecke, die seit 1998 der Robert Herder GmbH & Co. KG (Windmühlenmesser) gehört 
 eine Ergänzung zum Orden Pour le Mérite 
 eine Ergänzung zum Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes